Saint-Martin-du-Bois – francuskie miasto w regionie Akwitania
 Saint-Martin-du-Bois – francuskie miasto w regionie Kraj Loary